Bořetín, comune  del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Bořetín, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina